Джерри Дарнелл Стэкхауз (, родился 5 ноября 1974 года, Кинстон, Северная Каролина) — бывший американский профессиональный баскетболист, выступавший 18 лет в НБА на позициях атакующего защитника или лёгкого форварда. По завершении игровой карьеры работал телеведущим.

Драфт НБА 
Стэкхауз был выбран «Филадельфией 76» под 3 номером во время драфта 1995 года. Сразу же о нём стали говорить как о новом Джордане. Оба баскетболиста играли за университет Северной Каролины, были выбраны под 3 номером в драфте и были одинакового роста.

Карьера в НБА 
Летом 2002 года присоединился к «Вашингтон Уизардс», где играл вместе с Майклом Джорданом.

8 июля 2009 года Стэкхауз в результате сделки четырёх команд был обменян в «Мемфис Гриззлис». Через день после сделки, «Гриззлис» отказались от игрока. 17 января 2010 года Стэкхауз подписал контракт на оставшуюся часть сезона с «Милуоки Бакс». 23 октября 2010 года он заключил контракт с «Майами Хит».

11 июля 2012 года Джерри подписал годичный контракт с «Бруклин Нетс». В новой команде он стал первым профессиональным спортсменом, выступающим в Бруклине под 42 номером, со времён Джеки Робинсона.

Карьера тренера 
29 июня 2015 года Стэкхауз стал ассистентом главного тренера «Торонто Рэпторс».

В 2016 году стал главным тренером «Рэпторс 905», который выступает в Лиге развития НБА и является фарм-клубом «Торонто».

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Official website

Игроки «Северная Каролина Тар Хилз» (баскетбол)
Баскетболисты США
Игроки «Атланта Хокс»
Игроки «Вашингтон Уизардс»
Игроки «Даллас Маверикс»
Игроки «Детройт Пистонс»
Игроки «Майами Хит»
Игроки «Милуоки Бакс»
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Игроки «Бруклин Нетс»